Gardère ist der Familienname folgender Personen:
 André Gardère (1913–1977), französischer Fechter
 Édward Gardère (1909–1997), französischer Fechter und Olympiasieger
Gardere steht für Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gardere (Louisiana), in East Baton Rouge Parish, Louisiana